„Nultý“ může být:

 nultý termodynamický zákon
 základní poledník, někdy označovaný nultý poledník
 0. dynastie – pojem v egyptologii

 díla
 Nulté číslo – román Umbera Eca ()
 Symfonie č. 0 – více děl''

 ostatní
 zero day útok